przelew (prawo)
 polecenie przelewu – bankowa forma rozliczeń 
 przelew (hydrotechnika)
 przelew transgraniczny (prawo handlowe)